Filip II. je jméno následujících panovníků:
 Filip II. Makedonský – král makedonský (359–336 př. n. l.)
 Filip II. August – král francouzský (1180–1223)
 Filip II. Smělý – burgundský vévoda (1342–1404)
 Filip II. Španělský – král španělský (1516–1598)
 Filip II. (Tizian, 1551) – obraz Filipa II. Španělského namalovaný italským malířem Tizianem
 Filip II. Orleánský – regent (1715–1723) v době nezletilosti Ludvíka XV.
 Filip II. Savojský – savojský vévoda (1496–1497)

Rozcestníky - panovník

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp II.